Imen est un prénom féminin d'origine arabe (إيمان, Imān). Imène en est une variante en France, adaptée à la graphie de la langue française.

Personnalités portant ce prénom 
 Imen Ben Mhamed (née en 1984), femme politique tunisienne.
 Imen Bettaieb, femme politique tunisienne.
 Imen Chatbri (1982-2019), athlète tunisienne.
 Imen Essrhir, dite Imen Es (née en 1998), chanteuse française.
 Imen Hasnaoui (née en 1983), haltérophile tunisienne.
 Imen Houimel, femme politique tunisienne.
 Imen Jedidi Mistiri (née en 1992), joueuse tunisienne de basket-ball.
 Imen Noel (née en 1985), actrice algérienne.
 Imen Troudi (née en 1989), footballeuse tunisienne.
 Imène Agouar (née en 1993), judokate algérienne.
 Imene Atif (née en 1995), karatéka algérienne.
 Imène Ben Chaabane (née en 1982), escrimeuse tunisienne pratiquant l'épée.
 Imène Chaïma Saad Saoud (née en 1997), gymnaste algérienne.
 Imène Cherif-Sahraoui (née en 1995), skipper algérienne.
 Imène Kawthar Zitouni (née en 2004), nageuse algérienne.
 Imène Mayouf, gymnaste artistique algérienne.

Prénom féminin